Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Ліза Реймонд з рахунком 4–6, 6–3, 10–6.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Mutua Women's Doubles
Жінки, парний розряд